Чемпионат Узбекистана по футзалу 2012/2013 годов, начался в октябре 2012 года, закончился в апреле 2013 года. В турнире приняли участие 10 команд. Чемпионом стал клуб «Локомотив».

Участники

Регулярный чемпионат

Итоговая таблица

Плей-офф

1/4 финала 
 Матчи проводились до двух побед одной из команд

1/2 финала 
 Матчи проводились до двух побед одной из команд

Матч за 3-е место 
 Матчи проводились до двух побед одной из команд

Финал 
 Матчи проводились до трех побед одной из команд

Призёры

Бомбардиры

Ссылки 
 Итоговая таблица чемпионата 2012/13

Чемпионат Узбекистана по мини-футболу
Спорт в Узбекистане в 2012 году
Спорт в Узбекистане в 2013 году
2012 год в мини-футболе
2013 год в мини-футболе